Гран-при Сан-Марино 1984 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1984 года. Прошёл на  Автодроме Дино Феррари в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 6 мая 1984 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сан-Марино